Лао Ше (кит.: 老舍, Lǎo Shě; 1899—1966), справжнє ім'я Шу Шеюй, друге ім'я Шу Цінчунь (кит.: 舒慶春, Shū Qìngchūn) — китайський письменник.
 Лаосці (лао) — народ у Південно-Східній Азії.